Salara ima više značenja:
 Salara (Kjeti)
 Salara (Rovigo)
 Salara (Teramo)